Алкоше́ти (; []) — муниципалитет в составе округа Сетубал, Португалия. Численность населения — 16,2 тыс. жителей. Входит в субрегион Полуостров Сетубал, в Лиссабонский регион и в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Расположение 

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Бенавенте
 на востоке — муниципалитет Палмела
 на юге — муниципалитет Палмела
 на юго-западе — муниципалитет Монтижу
 на северо-западе — устье реки Тежу

Население

История 

Поселок основан в 1515 году.

Районы

См. также 
 Сетубал (округ)
 Муниципалитеты округа Сетубал
 Районы округа Сетубал

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Сетубал
Города Португалии